Макси́м Миха́йлович Походя́шин (1708—1781) — верхотурский купец и горнозаводчик.

Биография 
В 1708 году жена верхотурского посадского Михаила Походяшина родила сына Максима, третьего ребёнка в семье (уже были дочь Матрёна и сын Пётр). Дед Максима — Дмитрий — служил дьячком Николаевского мужского монастыря. Известно, что в 1721 году родителей Максима уже не было в живых, а проживал он в доме старшего брата — Петра. Семья Походяшиных к тому времени была одной из зажиточных верхотурских семей. Пётр Походяшин занимался торговлей, и Максим с пятнадцати лет уже принимал участие в делах брата. Братья промышляли подрядами на извоз с наймом ямщиков, продажей продуктов, фуража и другого товара.

Нажив первоначальный капитал, Максим уже в 1734 году открыл два винокуренных завода в Верхотурском уезде. В 1740 году Походяшин купил у верхотурских посадских людей М. Зиновьева и А. Серебряникова винокуренный завод в Фоминском погосте Тагильской Слободы.

С 1747 по 1756 год на откупе Максима и Петра Походяшиных был сбор конской пошлины. В 1752—1756 гг. М. М. Походяшин совместно с верхотурским купцом А. Власьевым держал винный откуп в Верхотурье. В эти же годы компаньоны подрядились поставлять вино в Тюмень, и Походяшин начал самостоятельную поставку вина в Туринск и Пелым.

В 1757 году Походяшин получает разрешение на открытие новых заводов, привилегии и содействие от правительства. В 1758 году Походяшин основал Петро-Павловский завод  (ныне город Североуральск). Завод первоначально выплавлял чугун, но после открытия нескольких богатых медных рудников был переведен на выплавку меди. В 1760 году Походяшин купил Николае-Павдинский завод и открыл Турьинские рудники, а в 1768—1771 годах построил Богословский медеплавильный завод. Эта деятельность заложила основы Богословского горного округа.

В 1769 году Походяшин купил у великоустюжских купцов Панова и Плотникова Нювчимский железоделательный завод за 23,5 тысячи рублей, а в 1774 году у сенатора В. А. Всеволожского — три части Пожевского завода с 3900 душами крепостных за 200 тысяч рублей. Всех купленных вместе с заводом крестьян Походяшин перевёл на Петропавловский завод. В январе 1773 года М. М. Походяшин вступил в компанию с рудоискателем Г. Н. Посниковым и великоустюжским купцом П. П. Ентальцовым с целью разработки Верхневагранских золоторудных месторождений. В 1775 году горнозаводчик купил у верхотурского купца О. Коновалова Туринскую бумажную мануфактуру. В 1777 году Походяшин выкупил за 40 тысяч рублей у В. А. Ливенцова его долю Николае-Павдинского завода. С этого времени Походяшин причисляется к купцам первой гильдии.

Начиная с 1765 года горнозаводчик развернул грандиозное дорожное строительство, в результате которого было построено 720 вёрст дорог, в том числе дорога от Петропавловского завода до Чердыни (144 версты). У дорог М. М. Походяшин построил зимовья и поселил в них зимовщиков, в обязанности которых входило предоставлять путникам «тёплый приют», иметь запасы съестных припасов и фуража для лошадей; кроме того, зимовщики летом очищали дороги от бурелома, а зимой приминали их своими лошадьми.

Иждивением М. Походяшина построены шедевры уральского барокко — т. н. походяшинские храмы: церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи (1768 г.) в верхотурском Покровском монастыре, Введенский собор в Богословском (ныне Карпинск, 1767—1776 гг.) и Петропавловская церковь в Петропавловском (Североуральск, 1767—1798 г.).

Скончался М. Походяшин в 1781 году на 72 году жизни. Его старший сын Василий умер ещё при жизни отца, второй - Николай служил в гвардии офицером, младший - Григорий родился в 1760 году, и также служил в гвардии. Место захоронения М. Походяшина неизвестно<.

До конца жизни Максим Михайлович занимался винокурением и оставил в наследство своим сыновьям семь винокуренных заводов: три — Фоминские — в Верхотурском уезде Пермской губернии, один в Тобольском и два в Ялуторовском уездах Тобольской губернии, один — Боготольский — в Енисейской губернии. Ежегодная поставка вина в Пермскую и Тобольскую губернии составляла до 89 тысяч вёдер.

Литература 
 Я люблю мой город / коллектив редакции газеты «Карпинский рабочий». — Карпинск, 2009. — С. 13. — 262 с. — 1000 экз.

Ссылки 
 Михаил Сергеевич Бессонов РОДОСЛОВИЕ ВЕРХОТУРСКОГО КУПЦА И ЗАВОДЧИКА М. М. ПОХОДЯШИНА

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Верхотурье
Персоналии:Тобольская губерния
Купцы Российской империи
Горнозаводчики Российской империи
Персоналии:Карпинск